Umberto Albini (1895-1973), politico
 Umberto Albini (1923-2011), filologo